Пуэрто-Эскондидо () — ряд географических названий в испаноязычных странах:

 Пуэрто-Эскондидо — город в Мексике в штате Оахака.
 Пуэрто-Эскондидо — город в Мексике в штате Южная Нижняя Калифорния.
 Пуэрто-Эскондидо — город в Колумбии
 Пуэрто-Эскондидо — местечко на Кубе неподалёку от Гаваны.